Római–zsidó háborúk, a zsidóság Róma ellen való, Kr. u. 66–135 közötti fegyveres lázadásainak összefoglaló neve
 első római–zsidó háború (Kr. u. 66–73)
 A zsidó háború, Iosephus Flavius történetíró műve
 1859-es zsidó háború, a lengyel Gazeta Warszawska újság antiszemita kampányának neve